Three Mile Island puede referirse a:
 La planta de energía nuclear Three Mile Island de Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos.
 El accidente de Three Mile Island, accidente nuclear que sufrió la central homónima, considerado el peor accidente nuclear en Estados Unidos.